Pentazol je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 71,041 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Азотни хидриди
Експлозивне хемикалије
Пентазоли